La stagione 1929-1930 è stata la trentaquattresima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Jimmy Hampson del Blackpool  con 45 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Blackpool e Chelsea e  promosse in First Division 1930-1931.
  Hull City e  Notts County retrocesse in Third Division North/South 1930-1931.

Voci correlate
First Division 1929-1930
Third Division North/South 1929-1930
FA Cup 1929-1930
FA Charity Shield 1930

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1929
Calcio nel 1930